Příjmení Rýdl nosí více významných osobností:

 Antonín Rýdl (1885–1960) – český herec a divadelní režisér
 Jaroslav Rýdl (1923–2010) – český historik
 Marie Rýdlová (1884–1971) – česká herečka

Podobné příjmení 
 Riedel